Heringen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Heringen/Helme, kommun, Thüringen, 
 Heringen (Werra), kommun, Hessen, Regierungsbezirk Kassel,